Archie bezeichnet

 Archie (Suchmaschine), eine Internet-Suchmaschine
 Archie Comics, US-amerikanischer Comicverlag, sowie dessen namensgebende Comicserie Archie
 Gus Archie, Petrologe, siehe auch: Archie-Gleichung
 Archie, englischsprachige Kose- und Kurzform des männlichen Vornamens Archibald, siehe dort

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Archie (Illinois), im Vermilion County
 Archie (Louisiana), im Catahoula Parish
 Archie (Missouri), im Cass County

Gewässer:
 Archie Lake, See im Otter Tail County, Minnesota
 Archie Pond, See im Iron County, Michigan
 Archie Creek, Name diverser Fließgewässer in Australien und in den Vereinigten Staaten

he:ארצ'י